Sinfonia n. 12 di Franz Joseph Haydn
 Sinfonia n. 12 di Wolfgang Amadeus Mozart
 Sinfonia n. 12 di Dmitrij Dmitrievič Šostakovič